

Wiesau – comune mercato nella Baviera

Wiesau, oggi Radwanice – comune nel voivodato della Grande Polonia
 Wiesau, oggi Wymiarki – comune nel voivodato di Lubusz

de:Wiesau